Le Convive de pierre, allusion à la statue invitée par défi au bde Don Juan, est le nom de plusieurs œuvres :
 L'Invité de pierre ou  Le convive de pierre  , drame d'Alexandre Pouchkine (1830).
 Le Convive de pierre, opéra d'Alexandre Dargomyjski sur le texte de Pouchkine

Voir aussi